Landshoff ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Helmut Landshoff (1901–1988), deutsch-niederländischer Verleger
 Hermann Landshoff (1905–1986), deutsch-amerikanischer Zeichner und Fotograf
 Ludwig Landshoff (1874–1941), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler und Dirigent
 Peter Landshoff (* 1937), britischer Physiker
 Ruth Landshoff (1904–1966), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin

Landshoff bezeichnet
 Chemische Fabrik Landshoff & Meyer, 1884 in Berlin-Grünau gegründet (später: Chemische Fabrik Grünau (CFG))